Der Kanton Chalon-sur-Saône-Sud war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Chalon-sur-Saône, im Département Saône-et-Loire und in der Region Burgund. Sein Hauptort war Chalon-sur-Saône. Vertreter im Generalrat des Départements war zuletzt Fernand Renault (PS).

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus zwölf Gemeinden und einem Teil der Stadt Chalon-sur-Saône (angegeben ist hier die Gesamteinwohnerzahl, im Kanton lebten etwa 6.100 Einwohner der Stadt):

Chalonsursaonesud
Aufgelöst 2015